

Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Dalekie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Wąsewo
 Dalekie – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk
 Dalekie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Dalekie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Moskorzew
 Dalekie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Granowo
 Dalekie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Rokietnica

Integralne części wsi w Polsce 
 Dalekie – część wsi Tuliłów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Dalekie – nieofic. przysiółek wsi Trzebiatkowa w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Tuchomie

Białoruś 
Miejscowości na Białorusi (biał. Далёкія, Dalokija, ros. Далекие, Dalekije):
 Dalekie – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Tarnowo
 Dalekie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, siedziba sielsowietu

Zobacz też 
 Dalekie-Tartak